Ян Пото́цкий:
 Потоцкий, Ян (1761—1815) — польский писатель, археолог, путешественник.
 Потоцкий, Ян (1555—1611) — польский военачальник, воевода, староста.
 Потоцкий, Ян (1619—1681) — польский шляхтич, ротмистр коронных войск, подчаший хелмский, стольник земли бельской.
 Потоцкий, Ян Кароль (ум. 1674) — военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Потоцкий, Ян Ричардович (род. 1939) — советский и российский звукооператор.
 Потоцкий, Ян Теодорих (1608—1664) — государственный деятель Речи Посполитой, подкоморий, польский переводчик.